Orkestrering har flere betydninger:
 Det at sætte et stykke musik op i et orkester
 Orkestrering (it), automatiseret konfigurering og administration af it-systemer og software